Graz-Don Bosco steht für:
 Kirche Don Bosco (Graz), katholische Pfarrkirche im 5. Grazer Bezirk Gries
 Bahnhof Graz Don Bosco, Bahnhof an der Süd-, Koralm- und Steirischen Ostbahn im 5. Grazer Bezirk Gries

Siehe auch:
 Don Bosco (Begriffsklärung)